

События 
 Консул Флавий Иоанн.
 Весна. Нарушение перемирия под Римом. Произошло столкновение между готами и императорским отрядом на пути из Рима к Равенне. Готы терпят поражение от Иоанна, племянника Виталиана, который, воспользовавшись случаем, занимает Озимо и Римини.
 Март — Витигес снял осаду Рима.
 Милан объявляет о переходе на сторону Византии.
 В Италию прибывает Нарсес и главнокомандующий Иллириком (magister militum) Юстин, со вспомогательным отрядом.
 Готы захватывают Милан.
 Велизарий начинает боевые действия на севере Италии, перешёл через По и овладел Миланом.

Скончались 

 Комгалл, король гэльского королевства Дал Риада.
 Севир Антиохийский, антиохийский патриарх (512—518 годы), основатель ереси северианства.

См. также